juffer (stam), een spits toelopende spar, die onder andere wordt gebruikt als steigerpaal, heipaal of jufferkap
 een ander woord voor juffrouw of jonge dochter
 Juffers, waterjuffers of gelijkvleugeligen, een suborde van insecten
 juffertoren, een toren met spitse stenen torenspits, gebruikt voor drie torens in Groningen (Nederland)
 Juffer, een ver afgemalen molensteen
 Juffer, een opzetspil bij een maalstoel
 De Juffer, korenmolen in Gasselternijveen